Hébécourt (Eure)
 Hébécourt (Somme)